Buffalo Gap ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Buffalo Gap (South Dakota), im Custer County
 Buffalo Gap (Texas)
 Buffalo Gap (Virginia)

in Kanada:
 Buffalo Gap (Saskatchewan)